Complejo Astronómico El Leoncito
  Parque nacional El Leoncito
  (2311) El Leoncito